Jean Ronsmans (* Ixelles, 6 de agosto de 1947). Fue un ciclista belga, profesional entre 1969 y 1975, cuyo mayor éxito deportivo lo logró en la Vuelta a España donde, en la edición de 1970, obtuvo 1 victoria de etapa.

Enlaces externos 
 Palmarés

Ciclistas de Bélgica
Ganadores de etapa en la Vuelta a España